Замбоанга — місто на Філіппінах, на острові Мінданао.
 Півострів Замбоанга — регіон Філіппін, на острові Мінданао.
 Південна Замбоанга — провінція Філіппін, в регіоні Півострів Замбоанга.
 Північна Замбоанга — провінція Філіппін, в регіоні Півострів Замбоанга.
 Замбоанга-Сібугай — провінція Філіппін, в регіоні Півострів Замбоанга.